Ticiano — pintor renascentista
 Ticiano (irmão de Otão), irmão e general do imperador romano Otão no século I.
 Ticiano (homem claríssimo) — oficial romano do 
 Ticiano (homem perfeitíssimo) — romano do 
 Ticiano (presidente da Capadócia) — oficial romano do 
 Ticiano (governador) — oficial romano do 
 Ticiano (homem devotíssimo) — oficial romano do 
 Ticiano (advogado) — advogado romano do 
 Celsino Ticiano — oficial romano do 

Desambiguações de antropônimos